Craig Stevens peut faire référence à :
 Craig Stevens (1918-2000), un acteur américain qui a tenu le rôle titre de la série policière Peter Gunn.
 Craig Stevens (1980-), un nageur australien.